Erzbistum Salzburg steht für:

 Erzstift Salzburg, ein historisches kirchliches Staatsgebilde (1328–1803)
 Erzdiözese Salzburg, 798 gegründet, seit 1818 auf österreichisches Staatsgebiet beschränkt